Нуево Окотал има више значења:

 Нуево Окотал (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Окотал (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Окотал, Буенависта (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Окотал (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику